А́лла Леони́довна Девя́ткина (в девичестве Радикорская; 29 марта 1924 — 18 февраля 2018) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда (1970). Депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.

Биография 
Родилась 29 марта 1924 года в городе Кимры (ныне административный центр Кимрского района Тверской области). Отец был бухгалтером, мать — домохозяйкой. Алла была третьим ребёнком, всего же детей в семье было четверо.

Училась в кимрской средней школе № 14. С началом Великой Отечественной войны поступила на курсы трактористов при Кимрской машинно-тракторной станции в деревне Шутово, которые окончила в феврале 1942 года. Весной 1942 года была направлена в Губин-Угольскую тракторную бригаду трактористкой. В 1942 году на фронте погиб Борис Радикорский — старший брат Аллы, после чего девушка попыталась отправиться добровольцем на фронт, но в военном комиссариате ей в этом было отказано.

С 1943 года — бригадир Губин-Угольской женской тракторной бригады, а затем женской тракторной бригады колхоза «Шутовский». В 1944 году вступила в ВКП(б). В 1949 году Радикорская вышла замуж за газоэлектросварщика Анатолия Девяткина, в 1951 году у них родился сын Николай.

Занимала разные должности в совхозах и колхозах Кимрского района. Окончила курсы при сельскохозяйственной академии.

Была депутатом Верховного Совета СССР 6 созыва, делегатом 20 съезда КПСС.

8 апреля 1970 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Девяткиной было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

С 1970 года по 1982 год являлась главным инженером совхоза «Шелковка». В 1984 году вышла на пенсию.

Жила в Кимрах. Умерла 18 февраля 2018 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1970 года, медаль «Серп и Молот»)
 два ордена Ленина (7 марта 1960 года, 8 апреля 1970 года)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1947)
 Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР (1963)
 Знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» (распоряжение Губернатора Тверской области от 4 декабря 2013 года)
 Почётный гражданин города Кимры (решение Городского Совета народных депутатов от 14 июля 1987 года)
 Почётный гражданин Кимрского района (2004)
 другие награды

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС